Jiménez kan som auktorsförkortning betyda:

 Mauricio Jiménez
 María Luisa Jiménez
 Oton Jiménez

Robotskapade auktorsförkortningar